Chen Lu (en chinois : 陈露, pinyin : Chén Lù), née le  à Changchun, est une patineuse artistique chinoise.
Première patineuse chinoise championne du monde et médaillée olympique, elle reste, à ce jour, la patineuse chinoise la plus titrée.
 
Son style délicat et gracieux, ainsi que sa performance lors des XVIII Jeux olympiques d'hiver à Nagano, lui ont valu d'être surnommée « Papillon sur la glace », par les médias et ses nombreux fans.

En 2005, elle se marie avec le patineur russe Denis Petrov.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique chinoise
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Naissance en novembre 1976
Naissance à Changchun
Médaillée de bronze olympique chinoise
Championne du monde de patinage artistique
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1994